Gloria Montenegro ist der Name folgender Personen:

* Gloria Montenegro (Wissenschaftlerin) (Gloria del Carmen Montenegro Rizzardini, * 1941), chilenische Wissenschaftlerin
 Gloria Montenegro (Politikerin) (Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, * 1956), peruanische Politikerin
 Gloria Montenegro (Synchronsprecherin) (Gloria Montenegro Cárdenas, * 1993), chilenische Synchronsprecherin